Valček je lahko:

 valček, plesna zvrst
 valček (glasbena oblika)
 valček (matematika) – matematična funkcija